Ки́мберли ( или Kimberly) — ряд имён собственных в англоязычных странах.

Фамилия 
 Кимберли, Джон (1826—1902) — английский государственный деятель.

Имя 
См. Кимберли (имя)

Географические объекты 
 Кимберли — округ в Австралии (север штата Западная Австралия).
 Кимберли — плато в Австралии.
 Кимберли — город в ЮАР.
 Кимберли — город в Канаде.
 Кимберли — статистически обособленная местность в Западной Виргинии (США).

Другое 
 Кимберли-Кларк — американская корпорация.
 Процесс Кимберли — (действующая) система сертификации алмазов, добытых легальным путём.